Two Brothers and a Girl – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
Two Brothers and A Girl – film del 2014 diretto da Amer Farah